Poultney puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Poultney (Vermont); o
 Poultney (condado de Rutland, Vermont).